Kovlands IF ist der Name folgender Sportvereine:

 Kovlands Idrottsförening, im Jahr 1903 gegründeter schwedischer Sportverein
 Kovlands Ishockeyförening, im Jahr 2000 gegründeter schwedischer Eishockeyverein